Werner Kuhnt ist der Name folgender Personen:

* Werner Kuhnt (Fußballspieler) (1893–1970), deutscher Fußballspieler
 Werner Kuhnt (Politiker) (1911–2000), deutscher Politiker (NSDAP, NPD)